Thorson ist der Familienname folgender Personen:
 Charles Gustav Thorson (1890–1966), kanadischer Cartoonist, Illustrator und Kinderbuchautor
 Linda Thorson (* 1947), kanadische Schauspielerin
 Scott Thorson (* 1959), US-amerikanischer Schausteller
 Susanne Thorson (* 1981), schwedische Schauspielerin
 Thomas Thorson (1848–1915), US-amerikanischer Geschäftsmann und Politiker

Siehe auch:
 Thorsson
 Thorsen